В одиночному розряді тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 5–7, 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Івонн Гулагонг (2-ге коло)
 Відсутня
 Кеті Джордан (1-ше коло)

 Вірджинія Рузічі (півфінал)
 Гана Мандлікова (фінал)
 Регіна Маршикова (2-ге коло)
 Керолайн Столл (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Amelia Island Championships